Bierl ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Bierl (* 1943), deutscher Ruderer
 Anton Bierl (Richter) (1922–2018), deutscher Richter
 Anton Bierl (* 1960), deutscher Altphilologe
 Peter Bierl (* 1963), deutscher Autor und Journalist